Shutdown může znamenat:

 Shutdown – hudební album české skupiny Stromboli
 shutdown – příkaz v různých operačních systémech sloužící k vypnutí nebo restartu systému
 „(americký / vládní) shutdown” – vžitý pojem pro občasný výpadek financování a následné uzavření některých vládních institucí zejm. v USA

Reference

Externí odkazy